Bachar ist der Familienname folgender Personen:

 Carmit Bachar (* 1974), US-amerikanische Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin
 Dian Bachar (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 John Bachar (1957–2009), US-amerikanischer Kletterer 
 Mohamed Bachar (* 1992), nigrischer  Fußballspieler
 Shai Bachar (* 1969), israelischer Segler
 Sjarhej Bachar (* 1989), weißrussischer Kugelstoßer